Крестовниковы — русская купеческая династия, из которой происходили предприниматели и общественные деятели, крупные благотворители.
 Крестовников, Алексей Николаевич (1885—1955) — физиолог, доктор медицинских наук. 
 Крестовников, Григорий Александрович (1855—1918) — русский промышленник
 Крестовников, Иосиф Константинович (ок. 1836 — после 1914) — потомственный почётный гражданин, мануфактур-советник (1902), благотворитель.

Крестовникова 
 Крестовникова, Юлия Тимофеевна (урождённая Моро́зова; 1858—1920) — крупная благотворительница, сестра Саввы Морозова, жена Григория Александровича Крестовникова.